Minorca era il detentore del titolo e ha battuto in finale 2–1 Gibilterra.

Teste di serie

 Minorca
 Gibilterra

  Bermuda
  Isola di Man

Tabellone

Risultati

Primo turno match

Isole Åland vs. Isole Cayman

Quarti di finale

Minorca vs. Isole Åland

Bermuda vs. Jersey

Isola di Wight vs. Isola di Man

Guernsey vs. Gibilterra

Semifinali

Minorca vs. Bermuda

Isola di Man vs. Gibilterra

Finale bronzo

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 

Tennis agli Island Games 2011